

Politica 
 Vittorio Vidali (1900-1983) – politico e antifascista italiano

Spettacolo 
 Valeria Vidali (1974) – doppiatrice e attrice teatrale italiana

Letteratura 
 Giambattista Vidali (XVII secolo) – poeta italiano